Појам Маргарета од Бурбона може да се односи на:
 Маргарета од Бурбона (1438—1483)
 Маргарета од Бурбона, краљица Наваре